Bullhead (filme)

Localidades

Bullhead (Dakota do Sul)
Bullhead City

Desambiguação